Landkreis Günzburg, een district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Beieren
 Günzburg (stad), een plaats in dit district in de Duitse deelstaat Beieren
 Nico Gunzburg, een Vlaams rechtsgeleerde